Тирийо:

 Тирийо — индейский народ. Проживает в основном в Бразилии.
 Тирийо — язык народа тирийо, один из карибских языков.